Nawi ist der Familienname folgender Personen:

 Ezra Nawi (1951–2021), israelischer Menschenrechtsaktivist
 Nazrin Nawi (* 1988), malaysischer Fußballspieler

NaWi steht für:
 Fach Naturwissenschaften

Siehe auch:
 Navi

Abkürzung